Les championnats d'Europe de karaté seniors sont une compétition continentale de karaté organisés tous les ans depuis 1966 par la Fédération européenne de karaté.

En 2020, la  édition est annulée en raison de la pandémie de Covid-19.

Éditions

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de karaté
 Karaté

Karate senior championnat europe